Siedliska – osada leśna w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Skępe.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa włocławskiego.

Nazwa miejscowości została zniesiona z 2022 r.

Przypisy 

Skępe (gmina)